Guppy kan som auktorsförkortning betyda:

 Crispin S. Guppy
 Robert John Lechmere Guppy

Robotskapade auktorsförkortningar